Любомир Илиев може да се отнася за:

 Любомир Илиев (1913-2000) – бългсрки учен математик, академик на БАН и изобретател
 Любомир Илиев (р. 1949) – български преводач